Чемпионат Европы по фигурному катанию 1992 года проходил с 21 по 26 января в Лозанне (Швейцария). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

На этом чемпионате фигуристы из бывшего СССР (кроме стран Прибалтики) выступали за СНГ. У мужчин золотую медаль завоевал представитель Чехословакии Петр Барна. У женщин победила представительница Франции Сурия Бонали. Среди пар победу одержали представители СНГ Наталья Мишкутёнок и Артур Дмитриев, в танцах чемпионами Европы стали представители СНГ Марина Климова и Сергей Пономаренко.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
1992 год в фигурном катании
Международные соревнования по фигурному катанию в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Спорт в Швейцарии в 1992 году
Январь 1992 года
Чемпионаты Европы в 1992 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии